Il doppio del torneo di tennis Sardinian International Championships 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Álex López Morón e Andrés Schneiter che hanno battuto in finale Juan Ignacio Carrasco e Albert Portas 5-7, 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Álex López Morón /  Andrés Schneiter (Campioni)
 Juan Ignacio Carrasco /  Albert Portas (finale)

 Massimo Bertolini /  Giorgio Galimberti (primo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo /  Sergio Roitman (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sardinian International Championships 2003